Полешко — фамилия.

Известные носители:

 Полешко, Николай Иванович (1869—1925) — военный инженер